Tárkány, a kabarok egyik törzse
tárkány foglalkozás, kovács
Tárkány, férfikeresztnév
Tárkány, Komárom-Esztergom megyei község

Egyéb települések 
 Felsőtárkány, Heves megye 
 Kistárkány, Szlovákia
 Köröstárkány, Románia
 Mezőtárkány, Heves megye
 Nagytárkány, Szlovákia